De Marotte, carnavalsvereniging
 Zotskolf, narrenstok